Die Abkürzung PUC steht für:
 Paris Université Club, ein französischer Sportverein
 Projected Unit Credit Method, ein versicherungsmathematisches Bewertungsverfahren, siehe Anwartschaftsbarwertverfahren 
 Puchheimer Kulturzentrum westlich von München
 Private Ultrasound Center, Diagnostik und Therapie mit Schwerpunkt Schmerz- und Sportmedizin, Niederlassungen in Wien und Graz Umgebung

Päpstliche Katholische Universitäten in Brasilien:
 Päpstliche Katholische Universität von Rio de Janeiro (PUC-Rio)
 Päpstliche Katholische Universität von São Paulo (PUC-SP)
 Päpstliche Katholische Universität von Paraná (PUC-PR)
 Päpstliche Katholische Universität von Campinas (PUC-Campinas)
 Päpstliche Katholische Universität von Rio Grande do Sul (PUC-RS)
 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas)
 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)

Päpstliche Katholische Universität in Chile:
 Pontificia Universidad Católica de Chile

Siehe auch:
 Puc

PUC